Serapistempel steht für:

 Serapeum von Alexandria
 Serapistempel (Ostia)
 Rote Halle in Pergamon
 Tempel des Serapis (Quirinal) in Rom